Алексей Анатольевич Халецкий (; род. 19 июня 1984, Минск) — белорусский футболист, защитник, и тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник минской футбольной школы, долгое время играл за БАТЭ, но не сумел закрепиться в основе. Позже выступал за различные белорусские клубы, играл в Узбекистане.

В январе 2011 года подписал контракт с бобруйской «Белшиной». Большую часть сезона 2012 пропустил из-за травмы. В апреле 2013 перешёл в «Витебск», но в августе 2013 оставил клуб и стал игроком «Слуцка». Помог клубу одержать победу в Первой лиге.

В марте 2014 подписал контракт с микашевичским «Гранитом». В качестве основного защитника привел клуб к победе в Первой лиге 2014. В феврале 2015 года перешёл в «Городею». В декабре 2015 года продлил контракт на следующий сезон, однако на поле в сезоне 2016 появлялся редко.

Карьера тренера 
В январе 2017 года начал работать тренером в «Городее». В январе 2021 года покинул городецкий клуб, а вскоре «Городея» прекратила свое существование. Позже начал работать с детскими командами в Польше.

Статистика

Достижения 
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2005/06
 Чемпион Белоруссии: 2006
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2009, 2013, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Городея»
Футбольные тренеры Белоруссии